Call to Power II — компьютерная игра в жанре пошаговая стратегия, выпущенная для PC и разработанная и изданная Activision. Игра является продолжением Civilization: Call to Power. В ней игрок возглавляет цивилизацию и проходит путь от каменного века до будущего. В октябре 2003 года Activison выложила код игры в открытый доступ.

Особенности игры

Достоинства 
 улучшена система управления империей;
 добавлены новые морские юниты;
 стек войск увеличен до 12;
 улучшена графика по сравнению с первой частью;
 добавлены новые технологии;
 более гибкая система дипломатии;
 появилась возможность отступления из сражений;
 появились границы империи

Серьёзные недостатки 
 убрана возможность освоения космического пространства с технологиями, юнитами, космическими городами;
 крайне низкий интеллект компьютера, что делает игру занимательной только по сети.

Примечания

Ссылки 
Обзоры
 
 
 
 

Фан-сайты
 Call to Power на CIV-BLOG.ru

Компьютерные игры 2000 года
Игры для Windows
4X-игры